

Codici 
 MYA – codice nazionale del CIO della Birmania
 MYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moruya (Australia)
 mya – codice ISO 639-2/T e ISO 639-3 della lingua birmana

Persone 
 Mýa – cantante e attrice statunitense (vero nome Mýa Harrison)
 Bo Mya – nome di battaglia di un capo dei ribelli del Myanmar, comandante capo della Karen National Union

Televisione 
 Mya – rete televisiva a pagamento per il digitale terrestre
 Midwest Young Artists

Altro 
 MYA – duo musicale argentino
 Mya – fiume dell'Algeria
 mya (Million Years Ago, "milioni di anni fa") – unità di misura del tempo usata nella scala dei tempi geologici
 Mýa – album di Mýa del 1998
 Mya – genere di vongole soft-shell